(né le  à Obihiro au Japon) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Joueur international japonais, il a participé à plusieurs championnats du monde depuis 1997. Au niveau professionnel, il évolue pour les Oji Eagles depuis la saison 1999-2000 alors que l'équipe faisait partie de la Ligue japonaise de hockey sur glace. Il suit le club lorsque celui-ci joint les rangs de la nouvelle Ligue asiatique en 2003-2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999 ||Malmö Redhawks U20 ||SuperElit || || || || || || || || || ||
|-
|1999-2000 ||Oji Eagles ||Japon ||30 ||1 ||6 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Oji Eagles ||Japon ||37 ||3 ||6 ||9 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Oji Eagles ||Japon ||40 ||7 ||12 ||19 || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Oji Eagles ||Japon ||32 ||4 ||8 ||12 || || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Oji Eagles ||AIHL ||16 ||0 ||2 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Oji Eagles ||AIHL ||41 ||5 ||11 ||16 ||65 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Oji Eagles ||AIHL ||37 ||6 ||13 ||19 ||38 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2006-2007 ||Oji Eagles ||AIHL ||34 ||7 ||2 ||9 ||30 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 ||Oji Eagles ||AIHL ||29 ||2 ||4 ||6 ||32 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Oji Eagles ||AIHL ||36 ||5 ||3 ||8 ||22 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2009-2010 ||Oji Eagles ||AIHL ||33 ||5 ||8 ||13 ||28 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Oji Eagles ||AIHL ||34 ||2 ||10 ||12 ||32 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2011-2012 ||Oji Eagles ||AIHL ||36 ||1 ||8 ||9 ||24 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2012-2013 ||Oji Eagles ||AIHL ||32 ||1 ||7 ||8 ||28 ||7 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2013-2014 ||Oji Eagles ||AIHL ||30 ||0 ||5 ||5 ||20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Internationales 

|1997 ||align="left"| Championnat du monde junior div. B || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 ||align="left"| de la poule B
|-
|2000 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"| (relégué en D1)
|-
|2005 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"| du groupe A division 1
|-
|2009 || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || align=left| du groupe E aux  finales
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 ||align="left"| du groupe A division 1
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"| du groupe A division 1
|-
|2011 || align=left|Jeux asiatiques d'hiver || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left| Médaille d'argent
|-
|2012 || align=left|Championnat du monde div. 1A || 5 || 1 || 0 || 1 || 29 || align=left| de la division 1A
|-
|2013 || align=left|Championnat du monde div. 1A || 5 || 1 || 0 || 1 || 8 || align=left| de la division 1A

Notes et références 

Naissance en mai 1979
Naissance à Obihiro
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Oji Eagles
Défenseur de hockey sur glace